

Nom 
Sardar peut désigner :
 Sardar, un terme utilisé dans le sikhisme, historiquement, pour désigner un chef de bataillon, aujourd'hui, le terme est plus respectueux que monsieur et correspondrait à chef, ou directeur ;
 Sardar, un film d'action d'espionnage indien, sorti en 2022.

Prénom